Calodipoena är ett släkte av spindlar. Calodipoena ingår i familjen Mysmenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Calodipoena